Голич:

 Голич — город в Западной Словакии, расположенный на реке Морава на севере Загорской низменности.
 Голич, Йован (род. 1986) — сербский футболист.
 Голич, Сладжяна (род. 1960) — югославская сербская баскетболистка.
 Голич, Сребренка (род. 1958) — министр строительства и экологии Республики Сербской.